Naundorf kan syfta på:

Personer 
Gerhard Naundorf (1909–efter 1959), tysk lantbruksforskare och sciencefictionförfattare.

Geografi

Tyskland

Brandenburg
1. Naundorf, Fichtwald – en ort i kommunen Fichtwald, Landkreis Elbe-Elster
2. Naundorf, Forst – en stadsdel i staden Forst (Lausitz), Landkreis Spree-Neiße
3. Naundorf bei Ruhland – stadsdel i staden Schwarzheide, Landkreis Oberspreewald-Lausitz.
4. Naundorf, Vetschau – stadsdel i Vetschau/Spreewald, Landkreis Oberspreewald-Lausitz

Sachsen
5. Naundorf, Sachsen – kommun i Landkreis Nordsachsen, Sachsen.
6. Naundorf, Bobritzsch-Hilbersdorf – en ort i kommunen Bobritzsch-Hilbersdorf, Landkreis Mittelsachsen.
7. Naundorf, Diera-Zehren – en ort i kommunen Diera-Zehren, Landkreis Meissen.
8. Naundorf, Dippoldiswalde – en stadsdel i staden Dippoldiswalde, Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge.
9. Naundorf, Doberschau-Gaussig – en ort i kommunen Doberschau-Gaussig, Landkreis Bautzen.
10. Naundorf, Erlau – en ort i kommunen Erlau, Landkreis Mittelsachsen.
11. Naundorf, Grimma – en stadsdel i staden Grimma, Landkreis Leipzig.
12. Naundorf, Leisnig – en stadsdel i staden Leisnig, Landkreis Mittelsachsen.
13. Naundorf, Radebeu – en stadsdel i staden Radebeul, Landkreis Meissen.
14. Naundorf, Striegistal – en ort i kommunen Striegistal, Landkreis Mittelsachsen.
15. Naundorf, Struppen – en ort i kommunen Struppen, Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge.
16. Naundorf bei Ortrand – en ort i kommunen Thiendorf, Landkreis Meissen.
17. Naundorf, Zschepplin – en ort i kommunen Zschepplin, Landkreis Nordsachsen.

Sachsen-Anhalt
18. Naundorf bei Seyda – stadsdel i Jessen (Elster), Landkreis Wittenberg.
19. Naundorf, Kabelsketal – en ort i kommunen Kabelsketal, Saalekreis.
20. Naundorf, Salzatal – en ort i kommunen Salzatal, Saalekreis.
21. Naundorf, Südliches Anhalt – en ort i kommunen Südliches Anhalt, Landkreis Anhalt-Bitterfeld.

Thüringen
22. Naundorf, Gössnitz – en stadsdel i staden Gössnitz, Landkreis Altenburger Land.
23. Naundorf, Starkenberg – en ort i kommunen Starkenberg, Landkreis Altenburger Land.
24. Naundorf, Uhlstädt-Kirchhasel – en ort i kommunen Uhlstädt-Kirchhasel, Landkreis Saalfeld-Rudolstadt.

Se även
Nauendorf